Кокарев Денис Сергійович (* 1985) — російський хокеїст, правий нападник.
 Кокарєв Дмитро Васильович (* 1991) — російський плавець-паралімпієць, триразовий чемпіон, рекордсмен і срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2008 року.
 Кокарєв Дмитро Миколайович (* 1982) — російський шахіст, гросмейстер.
 Кокарєв Олег Іванович (* 1963) — радянський і російський футболіст, нападник, тренер.
 Кокарєв Олександр Якимович (1909—1991) — член ЦК КПРС у 1961—1981 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 5—10-го скликань.
Російські прізвища